Naturschutzgebiete steht für folgende Naturschutzgebiete:

am Wannebach, Nebenfluss der Lenne:
 Naturschutzgebiet Wannebachtal (Iserlohn)
 Naturschutzgebiet Oberes Wannebachtal in Hagen
 Naturschutzgebiet Unteres Wannebachtal in Hagen

am Wannebach, Nebenfluss der Ruhr:
 Naturschutzgebiet Wannebachtal (Schwerte) zwischen Wandhofen und Westhofen 
 Naturschutzgebiet Fürstenbergholz und Wannebachtal in der Gemarkung Syburg, Dortmund

Siehe auch:
 Naturschutzgebiet Wannebach in Arnsberg